Алексан Максимович Арутюнян (, 10 июля 1965, село Гиши,  Мартунинский район, НКАО, Азербайджанская ССР, СССР) — армянский общественный, государственный и политический деятель.

Биография 
 1982 — 1989 — Ереванский государственный университет; филолог.
 1989 — 1992 — Аспирант ЕГУ.
 1989 — младший сотрудник музея литературы и искусства им Е.Чаренца.
 1991 — руководитель творческого объединения «Республика» Госкомтелерадио Армении.
 1991 — 1992 — творческий руководитель телестудии «Айлур» Госкомтелерадио Армении.
 1992 — руководитель студии «Арцах» госкомитета по телевидению и радио Армении.
 1992 — 1993 — заместитель руководителя аппарата президента.
 1993 — второй секретарь управления европейских стран Министерства иностранных дел Армении.
 1993—1995 — второй секретарь посольства Армении во Франции.
 1995 — первый секретарь посольства Армении во Франции.
 1995 — 1997 — постоянный представитель непризнанной НКР в Армении.
 1997 — 1998 — руководитель аппарата премьер-министра.
 1997 — 1999 — был секретарём совета безопасности при президенте Армении.
 1998 — 1999 — руководитель аппарата президента.
 15 декабря 1999 — по инициативе главного военного прокурора Армении Гагика Джангиряна по подозрению в причастности к заговору Наири Унаняна был арестован.
 1999 — 2003 — советник президента.
 2003-2013 — председатель совета общественной телерадиокомпании Армении.
 С 30 декабря 2014 — чрезвычайный и полномочный посол Армении в Аргентине.

Ссылки 
 Биография

Общественные деятели Армении
Дипломаты Армении
Руководители аппарата президента Армении
Советники Президента Армении
Выпускники филологического факультета Ереванского государственного университета